Le xian d'Anxi est une subdivision administrative de la province chinoise du Fujian ;
 C'est aussi l'ancien nom du xian de Guazhou, subdivision administrative de la province chinoise du Gansu ;
 Anxi était un roi de l'État de Wei dans la Chine ancienne, qui a régné de 277 av. J.-C. à 243 av. J.-C.

Homonymie de toponyme